Семеево — название нескольких населённых пунктов:
 Семеево — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Семеево — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.